Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Dianne Fromholtz 6-3, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1975